Хенерал Мануел Авила Камачо има више значења:

 Хенерал Мануел Авила Камачо (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенерал Мануел Авила Камачо (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хенерал Мануел Авила Камачо (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хенерал Мануел Авила Камачо (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хенерал Мануел Авила Камачо, Ла Глорија (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Мануел Авила Камачо, Месиљас (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику